Josep Vidal i Cadellans (Barcelona, 1928 - Igualada, 1960), escriptor català.
 Josep Vidal i Campaneria (Terrassa, 1829 - Sabadell, 1893), alcalde de Sabadell.
 Josep Vidal i Munné (Piera, 1896 - Barcelona, 1958), veterinari català.
 Josep Vidal i Porcar (Martorell, 1920 - Madrid, 1992), ciclista català.
 Josep Vidal i Riembau, 'Pep Jai' (el Vendrell, 1917 - 1989), pagès, sindicalista i polític.
 Josep Vidal, futbolista del FC Barcelona de començaments del .